Авало́н (Авалло́н):
 Авалон (, ) — мифический остров из легенд о короле Артуре.

Искусство

Фильмы 
 Авалон () — драма Барри Левинсона (США, 1990).
 Авалон () — фантастический триллер Осии Мамору в жанре киберпанк (Япония — Польша, 2001).
 Авалон () — эпизод 9-го сезона телесериала «Звёздные врата SG-1».

Литература 
  — роман Ани Сетон 1965 года.
  — серия романов Мэрион Зиммер Брэдли.

Топоним 
 Авалон — полуостров на острове Ньюфаундленд.
 Авалон () — аэропорт в Мельбурне (Австралия).
 Авалон () — город в Калифорнии (США).
 Авалон () — частный аэропорт рядом с городом Авалон в Калифорнии.
 Авалон — развлекательный комплекс в Голливуде.
 Авалон — пригород Лоуэр-Хатт (Новая Зеландия).

Фамилия 
 Авалон, Фрэнки (род. 1940) — американский певец и актёр.

Аваллон 
 Аваллон () — средневековое графство в Бургундии (совр. Франция).
 Аваллон () — город во Франции, супрефектура в департаменте Йонна.
 Аваллон () — округ в департаменте Йонна.

См. также 
 «Ружья Авалона» — роман Роджера Желязны (1972).
 «Авалон: Подводная миссия» () — фантастический фильм Филип Сгриччиа (США, 1999).
 «Школа Авалон» — фильм телеканала «Дисней» (США, 2010).
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)